

Animaux 
 Les Tortues (Testudines) ou Chéloniens sont un ordre de reptiles comportant 332 espèces, dont la caractéristique est d'avoir une carapace.
 Plusieurs espèces de lépidoptères (papillons) de la famille des Nymphalidae sont appelées tortues, en raison de leur couleur écaille de tortue :
 La Petite tortue ou Vanesse de l'ortie (Aglais urticae),
 La Petite tortue de Corse ou Vanesse de Tyrrhénide (Aglais ichnusa),
 La Grande tortue ou Vanesse de l'orme (Nymphalis polychloros),
 La Tortue à pattes jaunes ou Vanesse du saule (Nymphalis xanthomelas),
 La Tortue faux-gamma ou Vanesse du peuplier (Nymphalis vaualbum).
 La Tortue (Apoda limacodes) est une espèce de lépidoptères de la famille des Limacodidae, sans rapport avec les précédentes.
 La Cochenille-tortue du pin,  espèce d'insectes hémiptères de la famille des Coccidae

Armée 

 Tortue (formation), une formation militaire romaine, et par analogie le regroupement en mouvement du manchot empereur afin de se protéger du froid ; 
 Tortue (engin militaire), une machine de guerre utilisée dans l'Antiquité ;
 «  » ou «  », surnoms donnés par les Poilus de la Première Guerre mondiale au mortier de tranchée (tel que le mortier de  français ou les Minenwerfer allemands).

Cinéma 
 Tortue Géniale ou Kamé Sennin, un personnage du manga Dragon Ball,
 Tortues Ninja, un dessin animé,
 La tortue, un court métrage de Thomas Blumenthal et Roman Dopouridis réalisé en 2016.

Musique 
 La Tortue, un album du groupe Etyl,
 « La tortue », le surnom du chanteur Christophe Willem, de même que le titre d'une de ses chansons,
 La Famille Tortue, une comptine pour enfants,

Toponyme

Canada 
 Lac-à-la-Tortue, un secteur de Shawinigan, en Mauricie, au Québec.
 Rivière de la Tortue (Delson), un tributaire de la rive-sud du fleuve Saint-Laurent coulant dans Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Édouard, Saint-Mathieu, Delson et de Candiac, dans la MRC de Rousillon, en Montérégie, au Québec.
 Rivière à la Tortue, coulant dans les MRC de Mékinac et Les Chenaux, en Mauricie, au Québec, au Canada.
 Rivière Tortue (L'Islet), un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent où il se déverse à l'est du village de L'Islet-sur-Mer, coulant dans Saint-Aubert et de L'Islet, dans la MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Rivière Tortue Sud-Ouest, un affluent de la rivière Tortue (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent coulant exclusivement dans L'Islet, dans la MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière Tortue (Côte-Nord), un cours d'eau coulant dans les TNO de Rivière-Nipissis et de Lac-Jérôme, et traversant Rivière-au-Tonnerre, MRC Minganie, Côte-Nord, Québec, Canada.
 Petite rivière Tortue, affluent de la rivière Tortue, coulant dans les TNO Lac-Jérôme, MRC Minganie, Côte-Nord, Québec, Canada.

Autres pays 
 La Tortue, une commune haïtienne voisine de Port-de-Paix
 L', est le nom de plusieurs îles
 La tortue, un spot de surf à la Réunion
 Lac Tortue (en géorgien : Kous Tba), un lac de Tbilissi, en Géorgie
 Rocher de la Tortue, dans The Legend of Zelda
 La Tortue, un canal de drainage de marais au sud de l'agglomération de Lille.
 La Pointe à Tortue, un cap de Guadeloupe

Autres 
 tortue, un terme utilisé sur les anciens navires à voiles pour désigner la protection de l'appareil à gouverner supportant la barre
 « en tortue » ou « à la tortue », terme de cuisine, préparation faite avec des herbes dites « à tortue », sauge, basilic, romarin, citronnelle, sarriette, thym, marjolaine, cerfeuil : « tête de veau en tortue ». On utilisait ces « herbes à tortue » pour la soupe à la tortue quand l’espèce n’était pas protégée.
 tortue robot, un robot dont les déplacements sont programmables et qui peut être utilisé notamment dans le domaine de l'éducation des enfants
 coordonnée de la tortue, un concept de physique, en relativité générale
 tortues de Bristol, des robots qui ont été mis au point à l'institut de neurologie de Bristol au début des années 1950,
 la tortue du LOGO, nom donné au curseur sous ce langage
 « Tortue » ou «  » est un assemblage de couleurs où se mélangent les tons fauves, noirs, et blancs ou gris (voir plus haut les papillons appelées tortues, ou les chats écaille de tortue).

Notes et références

Voir aussi 
 
  (tortue en anglais)
  (tortue terrestre en anglais)
  (tortue en espagnol)
 
 Tortue de fiction
 Gérard Latortue